Александр Гольдштейн: Гольдштейн, Александр Александрович — советский боксёр и тренер по боксу, один из основателей грузинской школы бокса.
 Гольдштейн, Александр Борисович (род. 1948) — американский композитор, дирижёр, автор песен, музыкальный продюсер и саунд-дизайнер.
 Гольдштейн, Александр Леонидович (1957—2006) — русский прозаик, эссеист и журналист.